Sík Endre:
Sík Endre (1891–1978), diplomata, külügyminiszter, jogász, író, történész
Sík Endre, producer

Sik Endre:
Sik Endre (1948–), szociológus